Schlacht um Rabaul bezeichnet zwei Kriegsereignisse während des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg:
 Die Schlacht um Rabaul (1942), bei der die Truppen des Japanischen Kaiserreichs die Stadt Rabaul auf Neubritannien eroberten.
 Die Schlacht um Rabaul (1945), bei der die Alliierten die Stadt Rabaul zurückeroberten.